GMX Mail (Global Message eXchange) — популярный в Западной Европе бесплатный сервис электронной почты. Принадлежит компании United Internet (Германия).

История сервиса 
GMX Mail принадлежит компании United Internet (Германия), существующей с 1988 года и имеющей штаб-квартиру в городе Монтабаур. Сервис GMX Mail основан в 1997 году. С 2001 года он является частью United Internet. В процессе ликвидации компании Lycos Europe и после её решения закрыть популярный французский сервис веб-почты Caramail в феврале 2009 года GMX Mail купил доменное имя Caramail и предоставил старым пользователям Caramail свои услуги. В 2010 году GMX Mail приобрел американский почтовый домен Mail.com. Пользователей электронной почты с российскими IP не регистрирует. Сервис хорошо воспроизводит кириллицу в заголовках и тексте электронных писем. Русского интерфейса нет. В настоящее время аудитория активных пользователей аккаунтов насчитывает 13—14 миллионов человек.

Основные характеристики 
Аккаунт электронной почты GMX включает коллектор (сборщик почты с других сервисов электронной почты), адресную книгу, органайзер, облачное хранилище файлов.
Дополнительные функциональные возможности:
 Неограниченный объём почтового ящика.
 Полноценный список контактов. Для каждого собеседника могут задаваться фотография, адреса и телефоны.
 Автозаполнение — подстановка адресов из списка, который отображается при наборе текста в строке «Кому» по имени пользователя или его электронному адресу, набранному даже частично.
 Автосохранение. При редактировании сообщений раз в минуту выполняется автоматическое сохранение черновика письма, для предотвращения потери данных в случае выключения питания или других сбоев.
 Использование безопасного соединения SSL.
 Возможность электронной подписи и автоответа.
 Создание новых папок и подпапок в электронной почте, названия папок только на латинице.
 Предоставление общего доступа к файлу.
 Антивирус и защита от спама.
 Предоставляет доступ к почтовым ящикам через веб-интерфейс, поддерживает протоколы POP3, SMTP и IMAP.
 Доступ к почте с мобильных устройств.
 Есть возможность входа в Facebook, используя зарегистрированный логин GMX и пароль,
 «Перетаскивание» папок и электронных писем.
 Инструменты для работы с письмами в веб-интерфейсе, например просмотр файлов .jpg, .png и т. д.
 Возможность смены темы (ограничивается только выбором цвета интерфейса).
 Установка приоритета письма (высокий, средний, низкий).

Кроме бесплатной версии сервис предлагает услуги платных версий GMX ProMail, GMX TopMail и GMX MailXchange с большими функциональными возможностями.

Недостатки 
 Наличие навязчивой рекламы в электронном ящике (правда, она убирается сторонними приложениями).
 Только пофайловая загрузка в облачное хранилище, отсутствует закачка папок.
 Отсутствие русского интерфейса.
 Нет возможности просмотра документов в электронном письме.
 Отсутствие в современной версии возможности использовать собственные или сторонние расширения.
Нет возможности регистрации или создания аккаунта для пользователей стран СНГ, а также некоторых стран Азии, несмотря на то что присутствует бланк регистрации.

Особенности GMX.net и GMX.com

Награды и оценки независимых рейтингов 
 Рейтинг toptenreviews.com: 8,05 баллов из 10 и 4 место в рейтинге бесплатных и платных e-mail..
 Оценка About.com: 4 из 5 звёзд и 2-е общее место в ежегодных рейтингах сервисов электронной почты 2010, 2011, 2012, 2013 (2012 и 2013 годы с Mail.com) годов.
 Рейтинг PCAdvisor.co.uk: 4 звезды из 5.

Примечания

Литература 
 What’s the best free email service? We compare the top 6 providers. GMX Mail..
 Обзор GMX.com на answers.com.
 Whois Record for gmx.net Общие данные о GMX Mail на whois.domaintools.com.
 [email.about.com/od/gmxmail/fr/Gmx-Mail-Review-Free-Email-Service.htm Обзор GMX.com на about.com].

Ссылки 
 Сервис электронной почты GMX.net
 Сервис электронной почты GMX.com

Веб-почта
Сайты Германии